Конфетница — многозначный термин:
 Конфетница — коробка для конфет, бонбоньерка 
 Конфетница — полое или плоское изделие различной формы на ножке, предназначенное для подачи к столу конфет (фруктов, варенья, мороженого); креманка, ваза для конфет

Примечания